Jonathan Joseph – amerykański muzyk
 Jonathan Joseph – angielski zawodnik rugby union